Leyland peut désigner :

 Leyland (Lancashire), ville du Lancashire, en Angleterre.
 Leyland Motors, un constructeur automobile anglais.
 British Leyland, un constructeur automobile anglais, successeur du précédent.
 British Leyland, un ancien conglomérat d'ingénierie.
 Frederick Leyland, un marin britannique.
 Jim Leyland, un ancien manager de la Ligue majeure de baseball, aux États-Unis.